Tomáš Macháč è il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare al torneo.

In finale Roman Safiullin ha sconfitto Vasek Pospisil con il punteggio di 6-2, 7-5.

Teste di serie 

  Zhang Zhizhen (secondo turno)
  Roman Safiullin (campione)
  Vasek Pospisil (finale)
  Maximilian Marterer (quarti di finale)

  Hugo Grenier (secondo turno) 
  Liam Broady (secondo turno) 
  Alexandre Müller (quarti di finale) 
  Gijs Brouwer (primo turno)

Qualificati 

  Johannes Härteis (primo turno)
  Antoine Hoang (primo turno)
  Mats Rosenkranz (secondo turno)

  Vitaliy Sachko (primo turno) 
  Alexey Vatutin (quarti di finale) 
  Denis Yevseyev (primo turno)

Wildcard 

  Max Hans Rehberg (primo turno)
  Henri Squire (primo turno)

  Marko Topo (primo turno)

Alternate 

  Raphaël Collignon (semifinale)
  Lucas Gerch (primo turno)
  Robin Haase (primo turno)

  Daniel Masur (primo turno) 
  Louis Wessels (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Koblenz Open 2023